Filmek

 Around the World, 1943-ban megjelent amerikai vígjáték
 Around the World, 1967-ben megjelent hindi nyelvű film
 Around the World, 1997-ben megjelent dokumentumfilm az Aqua együttesről

 Zene

 Around the World, Christina Aguilera-dal
 Around the World, Aqua-dal
 Around the World, Bad Boys Blue-album
 Around the World, Daft Punk-dal
 Around The World, Dr. Alban-dal
 Around the World, East 17-dal
 Around the World, Got7-dal
 Around the World, Mariah Carey koncertfelvétele
 Around the World, Melo-M-album
 Around the World, musical
 Around the World, Natalie La Rose-dal
 Around the World, Red Hot Chili Peppers-dal
 Around the World, Szuzuki Ami-album
 Around the World, Szuzuki Ami-dal
 Around the World, Wilber Pan-album
 Around the World Hit Singles: The Journey So Far